Mužská dvouhra New York Open 2019 probíhala okolo poloviny února 2019. Do singlové soutěže uniondalského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl jihoafrický tenista Kevin Anderson, jenž odstoupil před zahájením pro poranění pravého lokte.

Vítězem se stal 21letý nenasazený Američan Reilly Opelka, který ve finále zdolal kanadského kvalifikanta a 154. muže žebříčku Braydena Schnura po vyrovnaném třísetovém průběhu 6–1, 6–7 a 7–6. V utkání proměnil až šestý mečbol a pomohl si v něm 43 esy. Na okruhu ATP Tour tak získal první titul. 23letý Schnur před turnajem nevyhrál žádný zápas v hlavní soutěži túry ATP a do kvalifikace prošel až jako náhradník.
 
V semifinále Opelka odvrátil šest mečbolů o dvanáct let staršímu nejvýše nasazenému Johnu Isnerovi a z duelu čítajícího tři tiebreaky postoupil do boje o titul. Téhož vítěze již mělo utkání prvního kola Australian Open 2019, kde spolu oba svedli čtyři zkrácené hry. V newyorském semifinále Opelka zahrál 43 es a Isner 38. V součtu 81 es znamenalo nový rekord na okruhu ATP Tour v rámci utkání na dva vítězné sety.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

New York Open
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019